Villavaquerín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villavaquerín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villavaquerín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar